

Code 
GSO est un code qui peut désigner :
 , un aéroport de Caroline du Nord, aux États-Unis, selon le code AITA et le LID FAA.

Sigle 
GSO est un sigle qui peut désigner :
 Groupe Sud Ouest, un éditeur de presse quotidienne régionale, éditant notamment le quotidien Sud Ouest ;
 Geosynchronous orbit (en français, orbite géosynchrone) ;
 projection GSO, nommée d'après ses inventeurs , Joël Scherk et David I. Olive, en physique théorique ;
  (en français, oxyorthosilicate de gadolinium), un cristal utilisée comme scintillateur en imagerie médicale ;
 gestion des services aux occupants, la fonction qui répond aux besoins des personnes dans un bien immobilier ;
 Groupe spéléologique ollioulais, une association française dont le siège est à Ollioules, dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Gaz du Sud-Ouest, une ancienne société exploitant le réseau de transport de gaz naturel dans le sud-ouest de la France, devenue TIGF en 2005 puis Teréga en 2018.
 Groupe de Soutien Opérationnel
 Givry Sport Orientation, le club de course d'orientation de la ville de Givry, dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche Comté.

Notes et références 

Code IATA des aéroports